Жан Габен (, с истинско име Jean-Alexis Moncorgé, Жан-Алексис Монкорже) е френски актьор, двукратен носител на наградата Сезар, офицер от Ордена на почетния легион.

Биография 
Роден е на 17 май 1904 г. в Париж. Жан Габен умира на 72 години на 15 ноември 1976 г. от левкемия в Ньой сюр Сен, Франция. На първата церемония по връчването на наградата „Сезар“ на 3 април 1976 г. е избран за първи президент на наградите. Направен е документален филм за него („Жан Габен-Гримасата на любовта“)

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Френски актьори и актриси
Френски певци
Актьори от нямото кино
Носители на награда Сезар
Носители на ордена на Почетния легион
Френски военни дейци от Втората световна война
Парижани
Починали от рак